Biljana Pavićević (basket-ball) (1980-), joueuse de basket-ball monténégrine
Biljana Pavićević (handball) (1988-), joueuse de handball monténégrine